Yoshū bezeichnet:
 Provinz Iyo, eine historische Provinz Japans

Yōshū bezeichnet:
 Provinz Yamashiro, eine historische Provinz Japans